Gubitz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Gubitz (1786–1870), deutscher Grafiker, Schriftsteller, Theaterkritiker, Herausgeber und Kunstprofessor
 Kilian Gubitz (1749–1824), römisch-katholischer Geistlicher